Op het US Open 2019 tennistoernooi speelden de mannen het enkelspel van 26 augustus tot en met 8 september 2019 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema mannenenkelspel bij het US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2019